Kurki (gromada w powiecie działdowskim)
 Kurki (gromada w powiecie nidzickim)